Vikings (englisch für Wikinger [Plural]) steht für:

 Vikings (Fernsehserie), eine kanadisch-irische Fernsehserie (2013–2020)
 Vikings: Valhalla,  US-amerikanisch-irische Fernsehserie (2022)

Namensbestandteil verschiedener American-Football-Teams:

 Minnesota Vikings, US-amerikanisches American-Football-Team
 Vienna Vikings, österreichisches American-Football-Team
 Weyhe Vikings, deutsches American-Football-Team
 Stockholm Nordic Vikings, ehemaliges schwedisches American-Football-Team
 Hamburg Vikings, ehemaliges deutsches American-Football-Team

Namensbestandteil anderer Sportmannschaften:

 Union Kufstein Vikings, österreichisches Baseball-Team
 Nybro Vikings IF, schwedischer Eishockeyverein
 EHC Dürnten Vikings, Schweizer Eishockeyverein

Siehe auch:

 Viking (Begriffsklärung)
 Wiking (Begriffsklärung)